Iwate Grulla Morioka (jap.  Iwate Gurūja Morioka) ist ein japanischer Fußballverein aus Morioka in der Präfektur Iwate. Aktuell spielt der Verein in der dritten japanischen Liga.

Geschichte 
Der Verein wurde im Jahr 2000 von ehemaligen Studenten der höheren Handelsschule Morioka und der Oberschule Morioka-Chūō als Villanova Morioka (, Viranōba Morioka) gegründet. Drei Jahre später entstand der „Verein zur Gründung einer J.-League-Mannschaft in Morioka“ (, J Rīgu chīmu o Morioka ni tsukuru kai). Kurz darauf, im Februar 2004, wurde Villanova umstrukturiert und zu Grulla Morioka umbenannt, in der Absicht, bis zum Jahr 2008 in die J. League aufzusteigen.

Schnell stellten sich Erfolge ein. Grulla gewann noch im gleichen Jahr die 2. Division der Tōhoku Soccer League und stieg in das regionale Oberhaus auf. Dort wurde der Verein für die nächsten Jahre zur dominanten Kraft, gewann zwischen 2005 und 2010 insgesamt fünf von sechs möglichen regionalen Meisterschaften, scheiterte jedoch regelmäßig in der nationalen Regionalligen-Finalrunde am Aufstieg in die Japan Football League. 2011 und 2012 musste man auf regionaler Ebene kurzfristig hinter Fukushima United ins zweite Glied zurücktreten, ehe am Ende der Saison 2013 nach einem erneuten Ligatitel endlich auch die Regionalliga-Finalrunde gewonnen werden konnte. Dadurch gelang der Sprung in den bezahlten Fußball, denn der Sieger der Finalrunde wurde als eine von zwölf Gründungsmannschaften in die neue J3 League aufgenommen. Dies ist insofern bemerkenswert, als neue Profimannschaften vorher wenigstens ein Jahr in der Japan Football League gespielt haben mussten; Grulla ist somit die einzige Mannschaft seit Einführung der JFL, die als Regionalligist direkt den Sprung in die Profiligen geschafft hat.

Vereinsname 
„Grulla“ ist das spanische Wort für Kranich. Dieser war Bestandteil des Wappens (Mon) des Nambu-Klans, welcher während der japanischen Feudalzeit über mehrere Jahrhunderte bis zum Ende der Edo-Zeit in Morioka und Umgebung herrschte.

Stadion 

Der Verein trägt seine Heimspiel im Iwagin Stadium in Morioka in der Präfektur Iwate aus. Das Stadion hat ein Fassungsvermögen von 5000 Personen.

Erfolge 
 J3 League: 2021 (Vizemeister) 

 Tōhoku Football League: 2005, 2007, 2008, 2009, 2010, 2013

 Regionalliga-Finalrunde: 2013
 2013

Spieler 
Stand: März 2023

Saisonplatzierung 

JFL: Japan Football League (4. Ligaebene)

TSL1: Tōhoku Soccer League Division 1 (5. Ligaebene)

TSL2N: Tōhoku Soccer League Division 2 North (6. Ligaebene)

ISSLx: Iwate Shakaijin Soccer League Division x (7./8. Ligaebene)

Trainerchronik

Weblinks 

 Iwate Grulla Morioka official site (japanisch)
 J.League
 Iwate Grulla Morioka bei transfermarkt.de
 Iwate Grulla Morioka bei soccerway.com

Einzelnachweise 

Japanischer Fußballverein
 
Gegründet 2000
Organisation (Präfektur Iwate)